27-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 15 апреля по 20 ноября 1965 года. Победителем турнира стало московское «Торпедо» (второй чемпионский титул).

По результатам предыдущего сезона группу сильнейших покинули горьковская «Волга», алма-атинский «Кайрат», ярославский «Шинник» и кишинёвская «Молдова». Вместо них в высшую лигу вошли ташкентский «Пахтакор», одесский «Черноморец», столичный «Локомотив» и СКА из Одессы.

Действующий чемпион тбилисское «Динамо» проиграло в первом круге пять матчей и столько же завершило с ничейным результатом. Несмотря на то, что вторую половину сезона команда провела лучше, она не смогла бороться за призовые места. Достаточно быстро определилась пара, которая повела борьбу за чемпионство: киевское «Динамо» и московское «Торпедо». Торпедовцы после неудачного старта смогли обыграть одноклубников из Кутаиси, «Шахтер», киевское и московское «Динамо» и «Спартак». Это позволило команде стать единоличным лидером.

Во втором круге «Торпедо» уступило своему прямому конкуренту в борьбе за первое место киевскому «Динамо», но киевляне в самом конце проиграли «Торпедо» из Кутаиси. Это стало всего четвёртым их поражением в сезоне, но оно преградило им путь к чемпионству. Столичное «Торпедо» опередило киевское «Динамо» на одно очко и завоевало первое место. На третью позицию претендовало сразу пять команд, но в итоге «бронза» турнира досталась ЦСКА.

По итогам сезона планировалось сократить первую группу «А» до 15 участников — выбывали три команды, из второй группы поднималась одна. Во второй группе равное количество очков набрали «Арарат» Ереван и «Кайрат» Алма-Ата, между которыми был проведён матч за выход в первую группу; в день матча было объявлено, что обе команды повышаются в классе. В феврале 1966 года Президиумом Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР в первой группе были оставлены и выбывшие «Локомотив» Москва, «Торпедо» Кутаиси и СКА Одесса.

Составы команд

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1965
1965